

Вільчин — гміна в Конінському повіті Великопольського воєводства
 Вільчин — село в гміні Ґрембоцице Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Вільчин — село в гміні Оборники-Шльонські Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Вільчин — село в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Вільчин — село в гміні Вільчин Конінського повіту Великопольського воєводства